Als Klimastiftung werden folgende Organisationen bezeichnet:

 Deutsche Klimastiftung
 Europäische Klimastiftung, siehe European Climate Foundation
 Stiftung Klima- und Umweltschutz MV
 Klimastiftung Schweiz